Il detentore del titolo era Novak Đoković, ma è stato sconfitto in semifinale da Roberto Bautista Agut.

In finale Andy Murray ha sconfitto Bautista Agut con il punteggio di 7–61, 6–1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Novak Đoković (semifinale)
  Andy Murray (campione)
  Stan Wawrinka (terzo turno)
  Rafael Nadal (secondo turno)
  Milos Raonic (terzo turno)
  Gaël Monfils (terzo turno)
  Tomáš Berdych (secondo turno)
  Marin Čilić (secondo turno)

 Jo-Wilfried Tsonga (quarti di finale)
 David Ferrer (primo turno)
 David Goffin (quarti di finale)
 Nick Kyrgios (secondo turno)
 Lucas Pouille (terzo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)
 Roberto Bautista Agut (finale)
 Pablo Cuevas (primo turno)

Qualificati 

  Kyle Edmund (secondo turno)
  Taylor Fritz (secondo turno)
  Vasek Pospisil (terzo turno)
  Lukáš Rosol (primo turno)

 Yūichi Sugita (primo turno)
 Michail Južnyj (primo turno)
 Miša Zverev (quarti di finale)

Wildcard 

  Juan Martín del Potro (primo turno)
  Li Zhe (primo turno)

 Wu Di (secondo turno)
 Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Shanghai Masters 2016
ATP World Tour 2016